Форт Смит има више значења:
 Форт Смит
 Форт Смит (Монтана)